Sara Errani ha vinto il torneo battendo in finale Kateryna Bondarenko con il punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Magda Linette (secondo turno)
 Varvara Lepchenko (secondo turno)
 Hsieh Su-wei (secondo turno)
 Kateryna Bondarenko (finale)

   Jennifer Brady (primo turno) 
  Francesca Schiavone (primo turno) 
  Natalia Vikhlyantseva (primo turno) 
 Duan Ying-Ying (secondo turno)

Qualificate 

  Wang Yafan (primo turno)
  Naomi Broady (primo turno)
  Misaki Doi (primo turno)

  Sara Errani (campionessa)
  Victoria Duval (primo turno) 
  Amanda Anisimova (semifinale)

Wildcard 

  Vera Zvonarëva (primo turno)
  Danielle Collins (quarti di finale)

  Ashley Kratzer (primo turno) 
  Caroline Dolehide (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Oracle Challenger Series - Indian Wells 2018